RWB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rowan Bay (Alaska) (Stati Uniti)